Pandu (mythologie), een personage uit het hindoeïstische epos Mahabharata;
 Pandu (Java), een dorp in het regentschap Gresik van de Indonesische provincie Oost-Java.
 Ereveld Pandu, een erebegraafplaats in Bandung, West-Java, Indonesië.